4-Starr Collection — сборник в формате мини-альбома группы Ringo Starr & His All-Starr Band, выпущенный в 1995 году лейблом Ryko в сотрудничестве с Discover Credit Cards; номер по каталогу VRCD0264.

Об альбоме 
4-Starr Collection выпущен исключительно в рекламных целях (), не для продажи. Треки 1 и 4 записаны во время выступления группы на джазовом фестивале в Монтрё 13 июля 1992 (более подробно это выступление отражено на концертном альбоме Ringo Starr and His All Starr Band Volume 2: Live from Montreux, где эти треки также присутствуют). Треки 2 и 3 записаны в 1989, также на концертах группы, присутствуют на концертном альбоме Ringo Starr and His All-Starr Band.

Список композиций

Примечания 

Дебютные мини-альбомы 1995 года
Мини-альбомы Ринго Старра
Концертные альбомы 1995 года
Концертные мини-альбомы
Концертные альбомы Ринго Старра